, un juste parmi les nations autrichien
Benjamin Kreiner, coureur autrichien du combiné nordique
 David Kreiner (º  1981, Kitzbühel), un spécialiste autrichien du combiné nordique
  (º  1940, Vienne), un japanolog autrichien
 Kathy Kreiner(-Phillips) (º  1957, Timmins, Ontario), une skieuse alpine canadienne
  (º  1954, [?]), un skieur alpin canadien
 Marion Kreiner (º  1981, Graz), une snowboardeuse autrichienne
 Stefan Kreiner (º  1973, Feldkirch), un spécialiste autrichien du combiné nordique
  (º ?)

Patronyme austro-bavarois